Палагін Віктор Андрійович — український фахівець з робототехніки, мехатроніки, мікросистемної техніки, доктор технічних наук (2016), професор.
 Палагін Володимир Степанович (20 вересня 1914 — 19 квітня 1995) — льотчик-штурмовик, учасник Великої Вітчизняної війни, командир ескадрильї.
 Палагін Олександр Васильович, Олекса́ндр Васи́льович Палагін (17 липня 1939, с. Ново-Архангельське, Кіровоградська область) — український вчений у галузі інформатики та обчислювальної техніки.

Прізвища